Aristillus :
 Aristylle de Samos, astronome de la Grèce antique.
 Aristillus, un cratère lunaire.